Três telenovelas brasileiras receberam o título de Helena:
 Helena (1952), telenovela de 1952, da TV Paulista;
 Helena (1975), telenovela de 1975, da TV Globo;
 Helena (1987), telenovela de 1987, da TV Manchete.

Desambiguação